Terrore (Spooksville) – collana di libri scritta da Christopher Pike
 Spooksville – serie televisiva statunitense tratta dall'omonima collana di libri